Hiatus kan avse:

 Hiatus (anatomi) – en anatomiterm
 Hiatus (fonetik) – en sekvens av två ord där det första slutar på en vokal och det andra börjar med en vokal
 Hiatus (geologi) – en geologiterm
 Hiatus (djur) – ett tvåvingesläkte i familjen fläckflugor